Żydowska Góra (719 m) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Żydowska Góra (392 m) – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej